Tårnby Sogn henviser til flere artikler:
 Tårnby Sogn (Stevns Kommune) – et sogn i Stevns Kommune (tidligere Vallø Kommune) og i Tryggevælde Provsti
 Tårnby Sogn (Tårnby Kommune) – et sogn i Tårnby Kommune og i Amagerland Provsti